Fågelö kan syfta på:

Geografi

Sverige 

Fågelö, Mariestads kommun – en del av ön Torsö-Fågelö i Vänern, 
Fågelö församling – tidigare en egen kapellförsamling inom Torsö församling i Skara stift
Fågelön – en ö i Mälaren i Ekerö kommun,

Åland 

 Fågelö, Hammarland, ö,

Se även
Fågelöudde
Fåglarö – flera